Амека има више значења:

 Амека (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Амека (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Амека (Амека, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Амека (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Амека, Ла Асијенда (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику